Palau d'Estiu o Jardins de la Perfecta Lluentor, complex de palaus i jardins al nord-oest dels murs la Ciutat Prohibida a Pequín on els emperadors de la dinastia Qing residien i manejaven els assumptes de govern 
 Palau d'Estiu de Pequín, vast conjunt de llacs, jardins i palaus imperials emplaçat al districte de Haidian, al nord-oest de la ciutat de Pequín, Xina
 Palau d'Estiu d'Elisabet Petrovna, palaus barrocs de fusta construïts per Francesco Rastrelli al camp de Mart darrere del jardí d'estiu a Sant Petersburg tots dos edificis han desaparegut
 Palau d'Estiu de l'Arquebisbe, palau a Bratislava on hi ha les oficines del govern d'Eslovàquia